2 miejscowości w Polsce:
 Pustowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Pustowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze